Ursula van Keulen, heilige
 Ursula (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
 Ursula Andress, Zwitserse actrice
 Ursula van Werdum, in 1544 verbrand als wederdoper
 Ursula Ledóchowska (1865-1939), stichtster religieuze orde
 Ursula Le Guin, Amerikaans schrijfster
 Ursula Adèle Aurore van Tuyll van Serooskerken (1805-1901), Nederlandse barones
 Centrum Eetstoornissen Ursula te Leidschendam, voorheen Ursulakliniek te Wassenaar